Pereira da Silva pode referir-se a:

 Antônio Joaquim Pereira da Silva - jornalista e poeta brasileiro.
 João Manuel Pereira da Silva - político e senador do Império do Brasil.
 Manuel Pereira da Silva - escultor português.
 Rui Pereira da Silva - nobre português (séc. XVI).
 Classe Pereira da Silva - modelo de fragata de escola oceânica.

Desambiguação